Beaver-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Beaver-Gletscher (Enderbyland) im Enderbyland, Antarktis
 Beaver-Gletscher (Königin-Alexandra-Kette) in der Königin-Alexandra-Kette des Transantarktischen Gebirges, Antarktis